Franciaország
Chevroux, település Ain megyében
 Svájc
Chevroux, község Vaud kantonban